Augenstein steht für:
 ein mit Quarz durchsetztes Kalkalpen-Sediment, siehe Augensteinschotter
 Trivialname für Zinksulfat

Augenstein ist der Familienname folgender Personen:
 Bettina Meier-Augenstein (* 1976), deutsche Politikerin (CDU), MdL
 Bruno Augenstein (1923–2005), deutschstämmiger Mathematiker und Physiker
 Christel Augenstein (* 1949), deutsche Politikerin (FDP)
 Daniela Augenstein (* 1978), Staatssekretärin, ehemalige Sprecherin des Senats von Berlin
 Joseph Augenstein (1800–1861), badischer Lokalpolitiker der Märzrevolution
 Käthe Augenstein (1899–1981), deutsche Fotografin

Siehe auch:
 Augstein